Такмичење у скоку увис у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2018. у Берлину одржано је 9. и 11. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Амстердаму 2016, бранио је Ђанмарко Тамбери из Италије.

Земље учеснице 
Учествовало је 30. такмичара из 18 земаља.

  Неутрални атлетичари (2)
  Белгија (1)
  Белорусија (3)
  Грчка (1)
  Данска (1)
  Израел (1)
  Италија (2)
  Кипар (1)
  Литванија (1)
  Немачка (3)
  Пољска (2)
  Сан Марино (1)
  Словачка (2)
  Турска (1)
  Уједињено Краљевство (3) 
  Украјина (3)
  Холандина (1)
  Швајцарска (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2018. години 
Десет најбољих европских скакача увис 2016. године до почетка првенства (8. августа 2018), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+0)

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама 28 такмичара подељена су две групе. Квалификациона норма за финале износила је 2,27 м (КВ), коју није прескочило ниједан финалиста, па  се најбољих 12 квалуфиковало по освову резултата (кв).,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале

Укупни биланс медаља у скоку увис за мушкарце после 24. Европског првенства на отвореном 1934—2018.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима на отвореном — скок увис за мушкарце
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици на отвореном — скок увис за мушкарце

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2018.
Скок увис на Европском првенству у атлетици на отвореном